Claude Michel peut désigner :
 Claude Michel (1738-1814), nom de baptême du sculpteur plus connu sous le nom de Clodion ;
 Claude Michel, pilote, fondateur du Simca Racing Team ;
 Claude Michel, footballeur français né en 1971 ;
 Claude Michel (1939-2013), homme politique belge bruxellois ;
 Claude Michel (1938-), homme politique français.